Stefano Ayroldi (Bari, 1967. április 25.–) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: vámos.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára 1995 – 2000 között a Serie C1 és a C2 játékvezetője. 2000 – 2010 között a Serie A és a Serie B között ingázva működött asszisztensként. 2010 – 2011 között csak a Serie A partbírója. A Serie C-ligába 70 mérkőzést vezetett. A Serie A-ligában 179 közreműködést teljesített.

Nemzeti kupamérkőzések

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom rendezte a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírói szolgálattal bízta meg.

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Roberto Rosetti olasz játékvezető állandó segítője.

Az Argentína–Mexikó mérkőzésen nem jelezte, hogy az első argentin gól leshelyzetben esett. A játékvezető a FIFA JB utasításra a helyi kivetítőn megismételt játékhelyzetet nem vehette döntő érvnek. Tévedésének következtében visszavonult az aktív bíráskodástól.

Világbajnoki mérkőzés

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve az olasz JB keretében ellenőrként tevékenykedik.

Források 

 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Bariak
Élő személyek